Cachrys decursiva är en flockblommig växtart som beskrevs av Jens Wilken Hornemann. Cachrys decursiva ingår i släktet Cachrys och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Flockblommiga växter
decursiva